Zum Begriff Mahdismus siehe:

 Mahdi
 Mahdi-Aufstand
 Muhammad Ahmad (1844–1885)
 Ansar (Mahdi-Aufstand)
 Islamischer Messianismus (Messianische Bewegungen#Im Islam)

siehe auch
 Liste von Propheten in Afrika ('Mahdi')